Pietro Giannone henviser til:

 Pietro Giannone (historiker) (1676–1748) – italiensk historiker
 Pietro Giannone (digter) (1792–1872) – italiensk digter